Gonzalo Rodríguez peut désigner :
 Gonzalo Rodríguez (1972-1999), pilote automobile uruguayen ;
 Gonzalo Javier Rodríguez (né en 1984), footballeur argentin ;
  (né en 1974), journaliste et animateur de télévision argentin.